Војкан Павловић је био југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1964. || -{Old Shatterhand}- || Вил Паркер
|-
| 1965. || Непријатељ || /
|-
| 1966. || Код судије за прекршаје (ТВ серија) || /
|-
| 1967. || Празник || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1974. || Дервиш и смрт || /
|-
| 1974. || Батаљон је одлучио (Кратки филм) || /
|-
| 1975. || Наивко || /
|-
| 1976. || Влак у снијегу || Стројовођа (као Будимир Павловиц)
|-
| 1979. || Другарчине || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1981. || Доротеј || /
|-
| 1981. || Гости из галаксије || Тип са жутом брадом
|-
| 1982. || Саблазан || /
|-
| 1983. || Медени мјесец || Србин, гост у хотелском расторану
|-
| 1989. || Силе у ваздуху (ТВ филм) || Свештеник
|}

Спољашње везе 
 

Српски глумци
Југословенски глумци